Aurora Carbonell i Abella, política catalana
 Aurora Carbonell, actriu valenciana
 Aurora Carbonell, ballarina espanyola